Superstição - em inglês, Superstition
Ou ainda:
Superstition (álbum)
Superstition (canção)

Desambiguação